Silberfuchs steht für:
 eine Farbvariante beim Rotfuchs
 eine Pelzart, siehe Silberfuchsfell
 Unternehmen Silberfuchs, deutsche Militäroperation im Zweiten Weltkrieg
 Silberfuchs-Verlag, deutscher Hörbuchverlag